El Festival Cultura Inquieta es un festival de festivales. Es un encuentro multidisciplinar que se celebra anualmente en la ciudad de Getafe (Comunidad de Madrid, España) a lo largo de varias semanas en verano, en los meses de junio y julio, donde conviven música, artes plásticas, encuentros con autores, talleres, exposiciones, literatura o fotografía entre otras disciplinas y donde el programa musical es el eje vertebral y se caracteriza por su eclecticismo. Cada jornada es una fiesta temática dedicada a un estilo y con varias bandas sobre el escenario. Jazz, blues, soul, funk, rock, heavy, hip-hop o música clásica forman parte del cartel y grandes nombres nacionales e internacionales visitan los espacios.

El Festival Cultura Inquieta está organizado por la Plataforma Cultura Inquieta, en colaboración con el Ayuntamiento de Getafe, como fiesta final a su actividad anual. Cultura Inquieta como plataforma desarrolla su trabajo en las áreas de la difusión de la cultura y el arte, la comunicación, la creatividad o la organización de programas culturales. En el ámbito en línea, Cultura Inquieta es una de las referencias culturales europeas en la red.

Historia 

El Festival Cultura Inquieta nació en julio de 2010. Durante las primeras tres ediciones, Cultura Inquieta se desarrolló en el marco de un edificio renacentista ubicado en el corazón de la ciudad madrileña de Getafe llamado Hospitalillo de San José, utilizando su claustro, su patio trasero y las calles adyacentes para las diferentes propuestas. En su cuarta edición, en julio de 2013, el Festival Cultura Inquieta cambió de ubicación, utilizando el campus getafense de la Universidad Carlos III de Madrid. Un año después, en 2014, el certamen se estableció en la plaza de toros de esta ciudad madrileña con una capacidad para más de 5.000 personas. Desde su edición de 2016, y fruto del crecimiento tanto en público como en actividades, el Festival Cultura Inquieta se celebra en el Polideportivo de San Isidro de Getafe (espacio principal para conciertos) y cuenta con el Espacio Mercado de la ciudad para desarrollar propuestas multidisciplinares.

A lo largo de estos años, nombres de la escena internacional y nacional como Marcus Miller, Carlinhos Brown, George Clinton, Manu Chao, Residente, Rosalía, Calexico, Richard Bona, Robert Cray, Bill Evans, Rosendo , Ara Malikian, Chambao Lou Donaldson, Leiva, Marlango, Supersubmarina, Eric Sardinas, Los Planetas, Loquillo, Los Coronas, Mala Rodríguez, Los Chikos del Maíz, Ajax y Prok, Natos y Waor, Freedonia, Depedro, en el espacio dedicado a conciertos; Faemino y Cansado, Ilustres Ignorantes, Pepe Viyuela o Yllana, en el escenario reservado al teatro; o Chema Madoz y Alberto García Alix en el apartado de encuentros con artistas, han visitado el Festival Cultura Inquieta.

Ediciones anteriores

Festival Cultura Inquieta 2019 (27 junio - 06 julio) 
Música:

JUEVES 27 JUNIO: Atraco - 091

VIERNES 28 JUNIO: Green Valley - Iseo & Dodosound - Macaco

SÁBADO 29 JUNIO: Pájaro - Juanito Makandé - Depedro

DOMINGO 30 JUNIO: The Soul Jacket - Gary Clark Jr.

JUEVES 04 JULIO: Nora Norman - Luz Casal

VIERNES 05 JULIO: Mikel Erentxun - Rulo y la Contrabanda - Aurora & The Betrayers

SÁBADO 06 JULIO: La Frontera - La Guardia - Revólver - Nacha Pop - OBK

Teatro: 

MIÉRCOLES 03 JULIO: La Fura dels Baus

Festival Cultura Inquieta 2018 (28 junio - 07 julio) 
Música: Residente, Rosalía, Rosendo, León Benavente, Rulo, Recucled J, Loquillo, Foreign Beggars, Nat Simons, Carmen Boza, Cheb Ruben, Dollar, Fernando Costa, Bala, Kitai, Las Odio, Juancho Marques, Rels B, Texxcoco, Badlands, Desvariados

Jornadas temáticas/festivales en sí mismos: Festival Carpe Diem.

Otros: Exposiciones + set de deejays + talleres + proyecciones + conferencias + encuentros con autores, mercado de arte, etc.

Festival Cultura Inquieta 2017 (22 junio - 08 julio) 
Música: Rosendo, Leiva, Xoel López, The Skatalites, Revolver, Ajax y Prok, Recucled J, Ara Malikian, Marlango, Mártires del Compás, Burning, Lichis, Los Zigarros, Depedro, Astros de Mendoza, El Kanka, Los Mirlos, Eskorzo, Desvariados, Dante, Hard GZ, Soge Culebra, Kidd Keo, Bejo, Dellafuente & Maka, El Twanguero, Tu Otra Bonita, Miss Undergroove, 33 Malandras, Última Experiencia.

Jornadas temáticas/festivales en sí mismos: Festival Carpe Diem, Festival Guacamayo, Jornada Hendrick’s

Otros: Exposiciones + set de deejays + talleres + proyecciones + conferencias + encuentros con autores, mercado de arte, etc.

Festival Cultura Inquieta 2016 (30 junio - 22 julio) 
Música: Carlinhos Brown, Ara Malikian, Fermín Muguruza, Chambao, Tomatito, India Martínez, Muchachito, Juanito Makandé, Guadalupe Plata, Julián Maeso, Aurora & The Betrayers, Pink Tones, Fundación Tony Manero, Nik West, Natos & Waor, Los Chikos del Maíz, Barón Rojo, Ñu, Saratoga, Moreland and Arbuckle, Anaut, Paradise Phantoms, Suite Soprano, Foyone, Maka y Dellafuente, Ayax y Prok, Arce, Curro de Candela, Coraluna, Vaudí & Banda, New Orleans Basque Orkestra, Cabezafuego & Broken Brothers Brass Band

Jornadas temáticas/festivales en sí mismos: Festival Carpe Diem, Jornada AIE, Jornada Hendrick’s

Otros: Intervención urbana a gran escala por SEN2 + exposiciones + set de deejays + talleres + proyecciones + conferencias + encuentros con autores, mercado de arte, etc.

Festival Cultura Inquieta 2015 (9 - 26 julio) 
Música: Marcus Miller, Ara Malikian, Osibisa, Los Planetas, Nacho Vegas, Freedonia, Los Mambo Jambo, The Soul Jacket, Siniestro Total, Los Coronas, Mártires del compás, La Pegatina, Juanito Makandé, La Sra. Tomasa, La Trueke, Mamá Ladilla, Delghetto, Durango14, Él Mató a un policía motorizado, Gepe, Joe Crepúsculo, Litte Jesus, Camila Moreno, Pedrina Rio, Noumoucounda Cissoko, Sidy Samb, Alma Afrobeat, Antonio Lizana, Oreka Tx y Kalakan, Javier Pumares (ganador concurso Fender Club), Listea (segundo en el concurso Fender Club)

Jornadas temáticas/festivales en sí mismos: África Vive, Euskadi suena Inquieta, Festival Charco, Jornada AIE, Jornada Hendrick’s
Exposición: All Access, del fotógrafo Juan Pérez-Fajardo

Festival Cultura Inquieta 2014 (10 - 19 julio)Rockbase, El festival Cultura Inquieta presenta su quinta edición 
Música: Los Suaves, Goran Bregović, George Clinton & Parliament Funkadelic, Manu Chao, Calexico, The Asteroids Galaxy Tour, Mala Rodríguez, The Sonics, Fuel Fandango, Eric Sardinas, Morodo, Depedro, Havalina, El Chojin, Moreland & Arbuckle, Fuzz

Teatro: Faemino y Cansado

El grupo gallego Los Suaves se incorporó al festival sustituyendo a Jeff Beck, que tuvo que cancelar su actuación.

Festival Cultura Inquieta 2013 

Música: Marlango, Guadalupe Plata, Alamedadosoulna, Supersubmarina, Robert Cray, Lou Donaldson, Sr. Chinarro, Richard Bona, Varry Brava, Bill Evans, Osaka Monaurail, Juan Perro y Zarabanda

Teatro: Faemino y Cansado, Ilustres Ignorantes, Quico Cadaval y Mofa e Befa

Otros: Exposiciones + set de dejays + filmoteca + talleres + proyecciones + encuentros con autores, etc.

Festival Cultura Inquieta 2012 

Música: Bigdez, Vaudí & GAS, Los Coronas, Dana Fuchs, The New Mastersounds, Eric Sardinas & Big Motor, Bob Margolin, Sulene Fleming & The Fire Eaters, Timo Lassy, Julián Maeso Band, Freedonia, Juan Rozoff

Teatro: Show Park, de Spasmo teatro, Pepe Viyuela, Félix Albo, Splash, de Yllana.

Otros: Exposiciones + set de dejays + filmoteca + talleres + proyecciones + encuentros con autores, etc.

Festival Cultura Inquieta 2011 
Música: Elkano Browning Cream, Setenta, The Hi-Fly Orchestra, Amparo Sánchez, Wondertronix, The Excitements, Jimmy Burns, Primital, The 6ix Toys

Teatro: Mofa E Befa, Quico Cadaval, Los Torreznos

Otros: Exposiciones + set de dejays + filmoteca + talleres + proyecciones + encuentros con autores, etc.

Festival Cultura Inquieta 2010 
Música: Katherine Davis, Asstrio, The Sweet Vandals, Cira, Soul Vigilantes, Watch Out, Seydu, Phat Fred, Los Fulanos, Lapomp, Corrina Greyson, Los Reyes del KO

Teatro: La Chana Teatro, Quico Cadaval, Miguel Hernández a través de las ondas

Exposiciones: Teo Barba, Miguel Rius

Otros: Deejays + filmoteca + talleres + proyecciones + encuentros con autores, etc.

Véase también

 Música
 Teatro
 Getafe

Referencias

Enlaces externos 
 Página web oficial del Festival Cultura Inquieta: https://festival.culturainquieta.com/
 Página web plataforma Cultura Inquieta: https://www.culturainquieta.com
 Facebook Festival Cultura Inquieta: https://www.facebook.com/culturainquietafestival/

 Facebook plataforma Cultura Inquieta: https://www.facebook.com/culturainquieta

 Twitter: https://www.twitter.com/culturainquieta

 YouTube: https://www.youtube.com/culturainquieta

Música de la Comunidad de Madrid
Festivales de música de España
Getafe